PNN, sigle composé des deux lettres P et N, peut faire référence à :
 polynucléaire neutrophile,
  Princeton Municipal Airport, localité du comté de Washington dans le Maine, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,